Дегу́нинский прое́зд — проезд, расположенный в Северном административном округе города Москвы на территории Бескудниковского района и района Восточное Дегунино.

История 
Проезд носит своё название с 1994 года. Оно связано с бывшей деревней Дегунино.

Расположение 
Дегунинский проезд начинается от Бескудниковского бульвара и упирается в ТЦ «Кар-Трейд», по пути пересекаясь с Дубнинской улицей.

К этому проезду не относится ни один жилой дом или административное здание.

Транспорт 
На самом проезде есть один остановочный пункт — «Дегунинский проезд» (ранее «АТС»). На нём останавливается автобус № 466.

Метро 
 В 2018 году недалеко от проезда (у Дмитровского шоссе) открыли станцию метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа «Дегунино» Савёловского направления МЖД — у восточного конца проезда.

Примечания 

Проезды Москвы